Szilassy Gyula (1841–1889) arisztokrata, a diplomata apja
Szilassy Gyula (1870–1935) diplomata
Szilassy Gyula (1905–1986) színész